Мещерино — название населённых пунктов в России:

 Мещерино — посёлок в Ленинском городском округе Московской области.
 Мещерино — село в Ступинском районе Московской области.
 Мещерино — село в Плавском районе Тульской области.